Пальцо́ — название населённых пунктов в России:

 Пальцо — посёлок (ранее — посёлок городского типа) в Брянском районе Брянской области.
 Пальцо — посёлок в Комаричском районе Брянской области.